Сайу́ба Манде́ (; 15 июня 1993, Абиджан) — ивуарийский футболист, вратарь клуба «Оденсе».

Клубная карьера 
Он присоединился к «Стабеку» в конце марта 2012 года, первоначально на правах аренды до 31 июля 2012 года. Он играл в первых двух играх в Кубке Норвегии по футболу и дебютировал в лиге 20 мая 2012 года против «Хёугесунна».

Карьера в сборной 
5 марта 2014 года Манде дебютировал за сборную Кот-д’Ивуара в товарищеском матче против Бельгии (2:2), а затем был вызван в состав сборной на чемпионат мира 2014 года.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Стабек»